Le ginseng (Panax ginseng) la panacée de la pharmacopée sino-coréenne.
 Le ginseng japonais (Panax japonicus).
 Le ginseng himalayen (Panax pseudoginseng).
 Le ginseng américain (Panax quinquefolius).
 Le petit ginseng (Panax trifolius).
 Le ginseng vietnamien (Panax vietnamensis).
 Le ginseng de Sibérie (Eleutherococcus senticosus).

Voir aussi 
 Faux ginseng (Talinum paniculatum)